Меринья́к, Меріньяк () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південний захід від Парижа, 6 км на захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 29875 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 63492,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мериньяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мериньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда
 15403 Мериньяк - астероїд, названий на честь поселення.

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Жиронда